Хусто Вилмар Виљар Виверос (; 30. јун 1977) бивши је парагвајски фудбалер који је играо на позицији голмана.

За репрезентацију Парагваја наступао је на три Светска првенства и седам такмичења Копа Америка.

Статистика каријере

Репрезентативна

Референце

Спољашње везе 
 
 
 

Рођени 1977.
Парагвајски фудбалери
Парагвајски фудбалски репрезентативци
Фудбалски голмани
Фудбалери Сол де Америке
Фудбалери Либертада
Фудбалери Њуелс олд бојса
Фудбалери Реал Ваљадолида
Фудбалери Естудијантеса
Фудбалери Насионала (Монтевидео)
Фудбалери Коло Кола
Фудбалери на Светском првенству 2002.
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Светском првенству 2010.
Фудбалери на Копа Америци 2011.